Listă de resurse gratuite de învățare în mai multe limbi.

Note

Biblioteci digitale